Федяко́во — село в Большеельнинском сельсовете Кстовского района Нижегородской области. Расположено у шоссе  (Москва — Казань) недалеко от восточной границы города Нижний Новгород.

История 
Близость к Нижнему Новгороду дважды сделала Федяково местом большого строительства. В начале 1980-х годов близ этого села было развёрнуто строительство Горьковской атомной станции теплоснабжения (ГАСТ). Хотя здание и было в основном закончено, станция никогда не была введена в эксплуатацию. А в 2006 г. рядом с селом открылся торговый центр МЕГА Нижний Новгород. Ранее он был соединён с Нагорной и Заречной частями Нижнего Новгорода бесплатными автобусами, сейчас бесплатный проезд отменён. Автобус в Кстово также платный.

Население

Памятники археологии и архитектуры 
 Церковь Преображения Господня (Спасо-Преображенская), XIX век.
 Селище Федяково-1, XIII—XVIII вв. — в 1 км к северо-западу от села, на верхней площадке высокого обрывистого левого берега реки Рахмы.
 Селище Федяково-2, XVI—XVIII вв. — 1,4 км от церкви по азимуту 200, в верховьях большого оврага, устье которого выходит в болотистую пойму реки Рахмы.
 Селище Федяково-3, 2-я пол. I — начало II тыс. н. э. — в 0,5 км к северо-западу от села, на склоне левого коренного берега реки Рахмы, в 0,5 км к северо-востоку от селища Федяково-1.

Галерея

Прочее 
 На Нижегородском кладбище, расположенном недалеко от села, похоронена знаменитая дрессировщица Маргарита Назарова.

Примечания

Ссылки 
 Фото Спасо-Преображенской церкви в д. Федяково
 Как деревня Федяково стала центром международной торговли
Село Федяково на публичной кадастровой карте

Населённые пункты Кстовского района